Лесной сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Бийском районе Алтайского края России. Административный центр — село Лесное.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 2280 человек, в том числе 1057 мужчин и 1223 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Амурский,
 село Лесное.

Примечания 

Муниципальные образования Бийского района
Сельские поселения Алтайского края